Райсман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райсман, Август (1825—1903) — немецкий композитор, музыковед и музыкальный журналист.
 Райсман, Александра (род. 1994) — американская гимнастка, трёхкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призёр игр в Лондоне.
 Райсман, Торстен (1956—2009) — немецкий дзюдоист.
 См. также 
 Райзман